Juri Saizew ist der Name folgender Personen:

* Juri Konstantinowitsch Saizew (1951–2022), russischer Gewichtheber
 Juri Michailowitsch Saizew (* 1936), russischer Physiker